Claverol (antic municipi), municipi agregat el 1969 
 Claverol (Carreu), masia del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà 
 Claverol (Carreu, partida)
 Claverol (cim), cim al terme de Conca de Dalt del Pallars Jussà 
 Claverol (Conca de Dalt), poble al terme municipal de Conca de Dalt, a la comarca del Pallars Jussà. Fins al 1969 fou cap d'un municipi propi, que comprenia, a més
 Claverol (Puigmaçana)
 Baronia de Claverol, baronia pallaresa creada al segle XVIII, atribuïda a la família Motes centrada en el castell de Claverol, al Pallars
 Barranc de Claverol
 Carretera de Claverol, infraestructura al Pallars Jussà, entre els pobles del Pont de Claverol i Claverol 
 Castell de Claverol, edifici al poble de Claverol 
 Masia de Claverol
 Obac de Claverol, extensa partida rural del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Pales de Claverol
 Solà de Claverol, solana del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà